El Clàssic de Los Angeles 2009, també conegut com LA Women's Tennis Championships 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'agost de 2009 al Home Depot Center de Carson, prop de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

Los Angeles
Los Angeles 2009